Uckermark – powiat w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia
 Marchia Wkrzańska (niem. Uckermark) – kraina w Niemczech
 Uckermark – były obóz koncentracyjny